Original Film — американская кинокомпания, основанная Нилом Х. Морицем.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Ссылки 

Кинокомпании США